Монеты евро Монако — современные денежные знаки Монако. Выпущено две серии монет, национальная сторона в каждой серии существует в трёх вариантах: на монетах младшего номинала обеих серий изображён герб Монако, на старших номиналах первой серии изображена печать Монако, на монетах второй серии — монограмма Альбера II. На монетах в 1 евро первой серии изображены профили Ренье III и Альбера II, во второй серии изображён только Альбер II. Монета в 2 евро Монако первой серии на национальной стороне содержит профиль Ренье III. Монета в 2 евро Монако второй серии — профиль Альбера II. Также на национальной стороне монет присутствуют 12 звёзд ЕС, название страны и год выпуска.

Дизайн национальной стороны

Первая серия (2002-2005)

Вторая серия (с 2006 по настоящее время)

Тираж

Памятные монеты

Примечания

Ссылки 

 Памятные монеты евро Монако

Монако
Монеты Монако
Экономика Монако